Нелина (Русе, 10. март 1971) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Една жена}- (1993)
 -{Ела, ела}- (1994)
 -{Не разваляй магията}- (1996)
 -{Най-доброто}- (1997)
 -{Душата ми}- (1998)
 -{Пожар в сърцето}- (1999)
 -{Пазя любовта}- (2000)
 -{Най-щастлива}- (2002)
 -{Изненада}- (2004)
 -{На сърце ми лежи}- (2007)
 -{Чорбаджи Иван}- (2010)
 -{Мило ми е, драго ми е}- (2012)
 -{Фолклорен извор}- (2014)
 -{Празник е}- (2015)
 -{За верни приятели}- (2017)
 -{С обич и песен}- (2022)

Спотови

Фолклорни спотови​

Тв верзије 

Рођени 1971.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи